Rue de Florence est le nom porté par plusieurs voies dans les villes suivantes :

Rue de Florence à Bruxelles

Rue de Florence à Paris
 Rue de Florence à Rouen
 Rue de Florence à Villeneuve-d'Ascq

Florence Rue